El nombre Cristian Gómez (o cualquiera de sus grafías)  puede referirse a:

 Cristian César Gómez (1987-2015), futbolista argentino.
 Cristián Gómez Chandía (1978-), futbolista chileno.
 Christian Gómez (1974-), futbolista argentino.
 Cristian Gómez García (1989-), futbolista español.